FMV steht als Abkürzung für:

 Ferrovia Mendrisio–Varese, Eisenbahn-Neubaustrecke im Tessin und der Lombardei, siehe TILO
 Full Motion Video, Filmsequenz in Videospielen
 FMV (Unternehmen), ehemals Forces Motrices Valaisannes, eine Kraftwerksgesellschaft in der Schweiz
 Futtermittelverordnung (Schweiz), SR 916.307 ’’Verordnung über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln’’
 Filsland Mobilitätsverbund, ein ehemaliger Verkehrsverbund

Abkürzung